Адо́льф III:
 Адольф III (до 1176 — 7 августа 1218) — граф Берга с 1189 года.
 Адольф III (1160—1225) — граф Шауэнбурга, Гольштейна. Единственный сын Адольфа II.
 Адольф III (1334—1394) — епископ Мюнстера (1357—1363), архиепископ Кёльнский (1363), граф Клевский и граф Марка.
 Адольф III Нассау (Adolf III von Nassau-Idstein-Wiesbaden; 1443—1511). См. также 
 Адольф Фридрих III Мекленбург-Стрелицкий (1686—1752) — правящий герцог Мекленбург-Стрелица.